Dryosphaera är ett släkte av svampar. Dryosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dryosphaera